Stoffella ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Giuseppe Stoffella dalla Croce (1799–1833), österreichischer Archäologe
 Emil Stoffella d’Alta Rupe (1835–1912), österreichischer Internist
 Pietro Stoffella d’Alta Rupe (1795–1871), österreichischer Frauenarzt